Nightfall (livro) -  de Isaac Asimov e Robert Silverberg

Música
 Nightfall (álbum) - da banda de doom metal Candlemass
Nightfall in Middle-Earth - álbum da banda de power metal Blind Guardian